– japoński skoczek narciarski. Medalista zimowych igrzysk azjatyckich (2017), mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym (2016, 2017) oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2014 w Râșnovie zadebiutował w cyklu FIS Cup, dwukrotnie zajmując miejsca w trzydziestce. W styczniu 2015 w Sapporo swój pierwszy start w Pucharze Kontynentalnym zakończył na 25. pozycji. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zajmując 18. miejsce indywidualnie i zdobywając brązowy medal w drużynie.

Latem 2016 odniósł dwa zwycięstwa w FIS Cup. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 zajął 15. miejsce indywidualnie, 4. w drużynie męskiej oraz zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. 11 lutego 2017 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując w swoim pierwszym starcie 30. miejsce w konkursie w Sapporo. W kolejnych tygodniach na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich 2017 zdobył srebrne medale w konkursach indywidualnych na skoczni normalnej oraz dużej, a także złoto w zawodach drużynowych.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zajął 7. miejsce w obu konkursach drużynowych. W sierpniu 2018 zajął 10. pozycję w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 był 10. indywidualnie, 4. w drużynie męskiej i 7. w mieszanej.

W Letnim Grand Prix 2019 dwukrotnie ukończył zawody w pierwszej dziesiątce – w lipcu był 8. w Hinterzarten, a w sierpniu 9. w Zakopanem. W grudniu 2019 zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. W sezonie 2019/2020 czterokrotnie zdobył punkty Pucharu Świata. Najwyżej sklasyfikowany został 22 grudnia 2019 w Engelbergu, na 23. miejscu. W sezonie 2020/2021 nie zdobył punktów Pucharu Świata, a w Pucharze Kontynentalnym najwyżej sklasyfikowany był na 6. pozycji.

Na Mistrzostwach Japonii w Skokach Narciarskich 2019 zdobył srebrny medal na skoczni dużej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Iwasy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Iwasy na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 22 stycznia 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Sapporo